Roots peut désigner :

 Roots : très présent dans le langage rastafari. Par extension, se dit d'une personne qui vit simplement, sans complexe, de façon naturelle (proche de la nature), ou au jour le jour (sans se prendre la tête). Terme le plus souvent associés aux rastas ou quelqu'un avec des cheveux au naturel (sans entretien) voire des dreadlocks.

 Roots : est associé à un style de musique.

 Roots ou un son Roots, ou une musique Roots (style rasta , style reggae music ).

 Le nom original du roman Racines d'Alex Haley publié en 1976 ;
 Roots, une entreprise canadienne de vêtements.

Musique 
 Roots music désigne les courants originels des styles musicaux ;
 Le Roots reggae est un genre de reggae qui traite notamment de Jah Rastafari, le ras Tafari Makonnen (Haïlé ).

Groupe 
 The Roots, groupe de hip-hop américain.

Chanson 
 , chanson d' sortie le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , album de  sorti le  ;
 , album non officiel de  sorti en  qui sera réédité avec le titre Rock 'n' Roll ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 Roots, album des  sorti en  ;
 , album d' sorti en 1958 ;
 Roots, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1977 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Télévision 
 Roots est le nom original de la série télévisée Racines ;
 Roots, mini-série américaine sortie en 2016.

Mécanique 
En mécanique, le terme Roots peut désigner un type de compresseur.

Langues 
 En alsacien un roots est un mucus nasal solidifié.

Voir aussi